Српска лига Војводина у сезони 2010/11. је једна од четири Српске лиге у фудбалу, које су трећи степен фудбалских тамичења у Србији. Лига броји 16 клубова. Виши степен такмичења је Прва лига Србије, а нижи је Војвођанска лига, са две групе - Војвођанска фудбалска лига Запад и Војвођанска фудбалска лига Исток.

Клубови у сезони 2010/11.

Табела

Прва лига Србије

Српска лига Војводина 

Легенда

Војвођанска лига

Спољашње везе 
 Српска лига Војводина на сајту Фудбалског савеза Војводине
 Сезона 2010/11 на srbijasport.net
 Сезона 2010/11 на soccerway.com

Српска лига Војводина
Српске фудбалске лиге у сезони 2010/11.